Dit is een lijst van planetoïden 42901-43000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (42901) - || 1999 RN196|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (42902) - || 1999 RM197|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (42903) - || 1999 RL200|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (42904) - || 1999 RV202|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (42905) - || 1999 RC203|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (42906) - || 1999 RK212|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (42907) - || 1999 RN212|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (42908) - || 1999 RL214|| 5 september 1999 || LONEOS
|-
| (42909) - || 1999 RH218|| 4 september 1999 || LONEOS
|-
| (42910) - || 1999 RB221|| 5 september 1999 || LONEOS
|-
| (42911) - || 1999 RJ221|| 5 september 1999 || LONEOS
|-
| (42912) - || 1999 RQ221|| 5 september 1999 || CSS
|-
| (42913) - || 1999 RW223|| 7 september 1999 || CSS
|-
| (42914) - || 1999 RA232|| 9 september 1999 || LONEOS
|-
| (42915) - || 1999 RD232|| 9 september 1999 || LONEOS
|-
| (42916) - || 1999 RH238|| 8 september 1999 || CSS
|-
| (42917) - || 1999 SU1|| 21 september 1999 || G. W. Billings
|-
| (42918) - || 1999 SK4|| 29 september 1999 || K. Korlević
|-
| (42919) - || 1999 SS4|| 29 september 1999 || K. Korlević
|-
| (42920) - || 1999 SA8|| 29 september 1999 || LINEAR
|-
| (42921) - || 1999 SH8|| 29 september 1999 || LINEAR
|-
| (42922) - || 1999 SP8|| 29 september 1999 || LINEAR
|-
| (42923) - || 1999 SR18|| 30 september 1999 || LINEAR
|-
| (42924) Betlem || 1999 TJ2|| 2 oktober 1999 || Ondřejov
|-
| (42925) - || 1999 TC6|| 6 oktober 1999 || G. Bell, G. Hug
|-
| (42926) - || 1999 TJ7|| 6 oktober 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (42927) - || 1999 TP7|| 7 oktober 1999 || Powell
|-
| (42928) - || 1999 TX7|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42929) - || 1999 TW9|| 8 oktober 1999 || L. Tesi, G. Forti
|-
| (42930) - || 1999 TM11|| 6 oktober 1999 || R. H. McNaught
|-
| (42931) - || 1999 TG17|| 15 oktober 1999 || K. Korlević
|-
| (42932) - || 1999 TF19|| 12 oktober 1999 || T. Pauwels
|-
| (42933) - || 1999 TR19|| 15 oktober 1999 || R. H. McNaught
|-
| (42934) - || 1999 TL25|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42935) - || 1999 TS26|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42936) - || 1999 TL27|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42937) - || 1999 TU28|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42938) - || 1999 TY30|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42939) - || 1999 TJ31|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42940) - || 1999 TP38|| 1 oktober 1999 || CSS
|-
| (42941) - || 1999 TX74|| 10 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (42942) - || 1999 TK77|| 10 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (42943) - || 1999 TH92|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42944) - || 1999 TQ93|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42945) - || 1999 TW94|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42946) - || 1999 TU95|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42947) - || 1999 TB98|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42948) - || 1999 TR98|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42949) - || 1999 TV100|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42950) - || 1999 TF101|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42951) - || 1999 TU101|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42952) - || 1999 TV102|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42953) - || 1999 TK109|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42954) - || 1999 TK118|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42955) - || 1999 TK121|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42956) - || 1999 TH122|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42957) - || 1999 TK122|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42958) - || 1999 TB127|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42959) - || 1999 TC136|| 6 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42960) - || 1999 TJ139|| 6 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42961) - || 1999 TD140|| 6 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42962) - || 1999 TQ140|| 6 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42963) - || 1999 TH144|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42964) - || 1999 TD147|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42965) - || 1999 TH151|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42966) - || 1999 TR151|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42967) - || 1999 TR164|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42968) - || 1999 TT165|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42969) - || 1999 TD173|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42970) - || 1999 TD174|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42971) - || 1999 TW180|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42972) - || 1999 TA181|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42973) - || 1999 TU184|| 12 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42974) - || 1999 TX186|| 12 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42975) - || 1999 TW196|| 12 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42976) - || 1999 TL211|| 15 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42977) - || 1999 TH216|| 15 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42978) - || 1999 TL219|| 1 oktober 1999 || CSS
|-
| (42979) - || 1999 TR220|| 1 oktober 1999 || CSS
|-
| (42980) - || 1999 TM224|| 1 oktober 1999 || CSS
|-
| (42981) Jenniskens || 1999 TY224|| 2 oktober 1999 || Ondřejov
|-
| (42982) - || 1999 TC227|| 5 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (42983) - || 1999 TJ228|| 2 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (42984) - || 1999 TU228|| 2 oktober 1999 || CSS
|-
| (42985) - || 1999 TR230|| 4 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (42986) - || 1999 TP231|| 5 oktober 1999 || CSS
|-
| (42987) - || 1999 TB242|| 4 oktober 1999 || CSS
|-
| (42988) - || 1999 TK242|| 4 oktober 1999 || CSS
|-
| (42989) - || 1999 TO245|| 7 oktober 1999 || CSS
|-
| (42990) - || 1999 TM251|| 9 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42991) - || 1999 TY251|| 8 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42992) - || 1999 TH260|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42993) - || 1999 TP270|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42994) - || 1999 TY273|| 5 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42995) - || 1999 TR284|| 9 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42996) - || 1999 TB291|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (42997) - || 1999 UM1|| 18 oktober 1999 || Kleť
|-
| (42998) - || 1999 UV1|| 17 oktober 1999 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| (42999) - || 1999 UQ2|| 18 oktober 1999 || P. Pravec
|-
| (43000) - || 1999 UL8|| 29 oktober 1999 || CSS|}

Planetoïdenlijsten